Nordenholz steht für:

Geografie:
 Nordenholz, Ortsteil der Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

Personen:
 Anastasius Nordenholz (1862–1953), deutsch-argentinischer Privatgelehrter, Oberregierungsrat und Großgrundbesitzer

Siehe auch:
 Nordholz (Begriffsklärung)